Jolivet steht für:
 Jolivet, Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle, Frankreich
 Jolivet (Südafrika), Ort in der Gemeinde uMdoni, Südafrika

Jolivet ist der Familienname folgender Personen:
 André Jolivet (1905–1974), französischer Komponist
 Charles-Constant Jolivet (1826–1903), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Natal
 François Jolivet (* 1966), französischer Politiker
 Jean Jolivet (1. Hälfte 16. Jh. –1569), französischer Kartograph 
 Jean-Baptiste-Moïse Jollivet (1753–1818), französischer Verwaltungsbeamter und Politiker
 Marc Jolivet (* 1950), französischer Schauspieler und Regisseur
 Pierre H. A. Jolivet (* 1922), französischer Zoologe und Entomologe
 Pierre Jolivet (* 1952), französischer Schauspieler und Regisseur
 Rita Jolivet (1884–1971), französisch-amerikanische Theater- und Stummfilmschauspielerin